Paul Grundy est un nom pouvant désigner:

 (1935-2013), ingénieur australien
, médecin américain

Voir aussi

Grundy, Paul